MJCF désigne :
 le Mouvement Jeunes communistes de France ;
 le Mouvement de la jeunesse catholique de France ;
 le .